Świątynie pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny:

 Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Berdyczowie
 Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Bobrujsku
 Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Busku-Zdroju
 Kościół Najświętszego Imienia Jezus i Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Grodzisku Wielkopolskim
 Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Iławie (istniejący)
 Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Iławie (nieistniejący)
 Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Jastrowcu
 Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Kolonii
 Katedra Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koszalinie
 Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie (ul. Kopernika)
 Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie (ul. Rakowicka)
 Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie-Azorach
 Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Markach
 Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i św. Maksymiliana Marii Kolbe w Mysłowicach
 Bazylika Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie
 Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Ostródzie
 Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Serocku
 Katedra Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Siedlcach
 Kolegiata Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Bożego Ciała w Strzyżowie
 Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinie Dąbiu
 Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Trzebieszewie
 Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie
 Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Wierzbowej
 Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Wojkowie
 Katedra Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Moskwie
 Katedra Niepokalanego Poczęcia w Pekinie
 Bazylika Niepokalanego Poczęcia w Waszyngtonie

Zobacz też 
 kościół św. Marii
 Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny

!